Мухаме́д Фазла́гич (; р. 17 апреля 1967) — боснийский певец и музыкант. Фронтмен сараевской группы «Fazla», впервые представлявшей Боснию и Герцеговину на конкурсе песни Евровидение в 1993 году в Ирландии с композицией «Sva bol svijeta». Босния и Герцеговина тогда заняла  из 25, получив 27 очков.

В том же году выходит альбом группы «Fazla» с тем же названием — «Sva bol svijeta». В работе над альбомом приняли участие боснийские музыканты Дино Мерлин и Хари Варешанович (лидер группы «Hari Mata Hari»). Тексты к композициям написали поэт-песенник Фахрудин Пецикоза и Дино Мерлин, музыку — Дино Мерлин и Хари Варешанович.

Помимо своего музыкального таланта Фазлагич развивал и спортивный: поиграв два года в дублирующем составе футбольного клуба «Сараево», а потом — и в основном, но уже в «Босне», он пробует себя в роли тренера. В американском городе Луисвилл, в штате Кентукки он основывает и тренирует футбольный клуб «United».

В 2000 году Фазлагич получил степень бакалавра в Sullivan University, в 2003 — магистра в области бизнес-администрирования в Kentucky State University (Кентукки, США).

После почти десятилетнего отсутствия на музыкальной сцене, в 2006 году Фазлагич выпускает сингл «Zelena rijeka», а в 2008 — одноимённый альбом.

Дискография 
 1993 — «Sva bol svijeta» (сингл)
 1993 — «Sva bol svijeta» (альбом)
 2006 — «Zelena rijeka» (сингл)
 2008 — «Zelena rijeka» (альбом)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Группа «Fazla» на конкурсе Евровидение (1993) (YouTube)
 Мухамед Фазлагич — «Zelena rijeka» (2006) (YouTube)
 Мухамед Фазлагич — «Gdje god bila» (2008) (YouTube)

Персоналии по алфавиту
Музыканты Боснии и Герцеговины
Музыка Боснии и Герцеговины
Родившиеся в Боснии и Герцеговине
Родившиеся в Сараеве
Участники «Евровидения-1993»
Представители Боснии и Герцеговины на «Евровидении»